Margel steht für:

 Mojsije Margel (1875–1939; auch Mojsije Moše Margel oder Moshe Margel), kroatischer Rabbiner, Lexikograf und Hebraistiker
  ein Institut in Kroatien, siehe Margel-Institut
 Margel (Einheit), altes Tranmaß